Hinzistobel ist 
ein Ortsteil der Stadt Ravensburg
die umgangssprachliche Bezeichnung für die Justizvollzugsanstalt Ravensburg in diesem Ortsteil